Wallner puede hacer referencia a varias personas:

  Erika Wallner, actriz argentina;
  Michael Wallner, actor austriaco; o
  Roman Wallner, futbolista austriaco.